Кубок шести наций 2015 (по спонсорским причинам также RBS 6 наций 2015) — шестнадцатый по счёту Кубок шести наций и 121-й если считать вместе с Кубком домашних наций и Кубком пяти наций. Победителем турнира, как и в прошлом розыгрыше, стала сборная Ирландии. Ирландцы стали первым обладателем обновлённого трофея: ранее это был кубок с пятью гранями, но с 2015 года вручается кубок с шестью гранями, олицетворяющими команды-участницы.

Участники 

*В матче четвёртого тура против сборной Франции Серджо Париссе получил травму, поэтому в матче последнего тура против сборной Уэльса капитаном был Леонардо Гилардини.

Результаты

Таблица

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Статистика

Бомбардиры по очкам

Бомбардиры по попыткам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка шести наций

Кубок шести наций